Александр Тимрот:
 Тимрот, Александр Григорьевич (1865—1944) — статс-секретарь Государственного совета, сенатор, гофмейстер.
 Тимрот, Александр Дмитриевич (1915—2005) — директор музея Л. Н. Толстого в Ясной Поляне (1946—1961), директор Государственного Литературного музея (1961—1971).
 Тимрот, Александр Иванович (1788—1848) — русский генерал-лейтенант, участник войн против Наполеона.